

Cornouailles

Géographie

 Le comté de Cornouailles, une région de Grande-Bretagne
 Le duché de Cornouailles, un ensemble de terres en possession du duc de Cornouailles, dernier duché du Royaume-Uni.

Personnalités
 Ia de Cornouailles, une sainte martyre du 
 Le titre de duc de Cornouailles, un titre de noblesse anglais, porté par le prince Charles
 Le titre de comte de Cornouailles, un titre de noblesse anglais, porté notamment par Edmond de Cornouailles

Autres 
 
 Cornouailles, un film canadien de 1994.

Cornouaille

Géographie
 La Cornouaille, une région historique de la Bretagne
Le pays de Cornouaille, pays regroupant 95 communes du Finistère
Concarneau Cornouaille Agglomération, communauté d'agglomération dont le siège est à Concarneau
Communauté de communes de Haute Cornouaille, communauté de communes dont le siège est à Châteauneuf-du-Faou
Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement, syndicat mixte du sud-ouest du Finistère
 Le festival de Cornouaille, un festival de culture bretonne basé à Quimper (Finistère) existant depuis 1923,
 L'ancien diocèse de Cornouaille, devenu diocèse de Quimper et Léon au 
Liste des évêques de Cornouaille
 L'archidiaconé de Cornouaille
 Le royaume de Cornouaille, un ancien royaume de Cornouaille au Moyen Âge, devenu comté au 
 La pointe de Cornouaille, un cap situé en rade de Brest
La batterie de Cornouaille, un fort situé sur cette pointe

Personnalités
 Le titre de roi de Cornouaille a été porté du  au 
 Le titre de comte de Cornouaille a été porté du  au 
Liste des rois puis comtes de Cornouaille

Autres 
 Le Cornouaille, cidre AOC fabriqué dans le département du Finistère
 Cornouaille, un film français de 2012
 L'aéroport de Quimper Cornouaille
 Le pont de Cornouaille, pont sur l'Odet reliant les communes de Combrit et de Clohars-Fouesnant
 Le Progrès de Cornouaille, journal hebdomadaire publié à Quimper
 Le Quimper Cornouaille Tennis de Table, un club français de tennis de table situé à Quimper
 L'escadron de chasse 3/12 Cornouaille, un ancien escadron de l'Armée de l'Air française installé sur la base aérienne 103 Cambrai-Epinoy